Melanie Oudin og Jack Sock var forsvarende mester, men tabte i 2. runde.  Ekaterina Makarova og Bruno Soares vandt titlen mod  Květa Peschke og Marcin Matkowski med resultatet 6–7(8–10), 6–1, 12–10.

Finalerunder

Eksterne henvisninger
 Main Draw

US Open 2012 (tennis)
2012